Rostamian ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Rostamian (* 1948), iranischer Maler 
 Hanieh Rostamian (* 1998), iranischer Sportschütze 
 Rouben Rostamian (Rouben M. A. Rostamian; * 1949), US-amerikanischer Mathematiker und Hochschullehrer